Der hl. Lambert von Lüttich, Bischof von Maastricht, ist Namensgeber folgender Kirchen:

Belgien 
 Alte St.-Lambertus-Kirche in Antwerpen-Ekeren
 Eglise Saint-Lambert in Omal und Boëlhe (Teilgemeinden von Geer)
 Ehemalige Lambertuskathedrale (Lüttich) (Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert)
 Lambertuskapelle (Eupen)
 Lambertuskirche (Manderfeld)

Deutschland

Baden-Württemberg 
 St. Lambertus in Binzwangen (Ertingen)
 Evangelische Lamprechtskirche in Meßstetten
 St. Lambertus (Mingolsheim) in Bad Schönborn
 Lambertuskirche (Pfaffenhofen)
 Evangelische Lambertuskirche in Bernstadt (Alb)

Bayern 
 St. Lambertus (Amelgering)
 St. Lambert (Baudenbach) 
 St. Lambertus (Eyb)
 St. Lambert (Klosterseeon)
 St. Lambertus und Sebastian (Krombach)
 Pfarrkirche St. Lambert (Teunz)
 St. Lambertus (Thulba)
 Lambertuskapelle (Treuchtlingen)
 St. Lambert (Wambach)

Berlin 
 Gemeindezentrum St. Lambertus (Hakenfelde)

Brandenburg 
 Stadtkirche St. Lambertus Brück

Hessen 
 St. Lambert (Arfurt) in Runkel

Niedersachsen 
 Lambertikirche (Aurich)
 St.-Lamberti-Kirche (Bergen)
 St. Lambertus (Burgdorf)
 St. Lamberti (Eckwarden)
 St. Lambertus (Groß Flöthe), Flöthe, Ortsteil Groß Flöthe
 St. Lamberti (Hildesheim)
 Lambertikirche (Lüneburg)
 St. Lambertus (Merzen)
 St.-Lamberti-Kirche (Nahrendorf)
 Lambertikirche (Oldenburg)
 St. Lambertus (Ostercappeln)
 St.-Lamberti-Kirche (Selsingen)
 St. Lambertus (Süpplingen)

Nordrhein-Westfalen 
 St. Lambertus (Affeln) in Neuenrade
 St. Lambertus (Appeldorn) in Kalkar
 St. Lambertus (Ascheberg)
 St. Lambertus (Bedburg)
 St. Lambertus in (Bergheim) in Troisdorf
 St. Lambertus (Birgelen) in Wassenberg
 St. Lambertus (Bliesheim) in Erftstadt
 St. Lambertus (Bremen (Ense))
 Lambertiturm (Nettetal-Breyell)
 St. Lambertus (Nettetal-Breyell)
 Evangelische Kirche Budberg in Rheinberg
 St. Lambertus (Nettetal-Leuth)
 St. Lambertus (Castrop-Rauxel)
 St. Lamberti in Coesfeld
 St. Lambertus (Dolberg) in Ahlen
 St. Lambertus (Donsbrüggen) in Kleve
 St. Lambertus (Dremmen) in Heinsberg
 St. Lambertus (Düsseldorf)
 St. Lambertus (Kalkum)
 St. Lambertus (Erkelenz)
 St. Lamberti (Gladbeck)
 St. Lambertus, Bengen, Grafschaft
 St.-Lambertus-Kirche (Grönebach)
 St. Lambertus (Haffen) in Rees
 St. Lambertus in Henrichenburg (Stadtteil von Castrop-Rauxel)
 St. Lambertus (Hoetmar) in Warendorf
 St. Lambertus (Hückelhoven)
 St. Lambertus (Immerath) in Erkelenz (2018 abgerissen) 
 St. Lambertus (Immerath (neu)) in Erkelenz
 St. Lambertus (Kirchrarbach) in Schmallenberg
 St. Lambertus und St. Laurentius (Langenberg)
 St. Lambertus (Nettetal-Leuth)
 St. Lambertus in Lippramsdorf
 St. Lambertus (Mettmann)
 St. Lambertus (Kalterherberg) in Monschau
 St. Lambertus (Morschenich) in Merzenich
 St. Lamberti (Münster)
 St. Lambertus (Neurath) in Grevenbroich
 St.-Lambertus-Kapelle (Niederheid) im Ortsteil Niederheid in der Stadt Geilenkirchen
 St. Lambertus (Oberhundem) in Kirchhundem
 Lambertikirche (Ochtrup)
 Lambertuskapelle (Ramrath) in Rommerskirchen
 St. Lambertus (Randerath) im Ortsteil Randerath in der Stadt Heinsberg
 St. Lambertus (Rellinghausen) in Essen
 St. Lambertus (Stromberg) in Oelde
 St. Lambertus (Tetz) in Linnich, Ortsteil 
 St. Lambertus (Tondorf) in Nettersheim (Eifel)
 St. Lambertus (Waldfeucht)
 St. Lambertus (Walstedde)
 St. Lambertus (Welz) in Linnich
 St. Lambertus (Witterschlick) in Alfter

Rheinland-Pfalz 
 St. Lambert (Bechtheim), römisch-katholische Pfarrkirche in Bechtheim
 St. Lambertus (Edingen), römisch-katholische Pfarrkirche des Ortsteils Edingen der Ortsgemeinde Ralingen im Landkreis Trier-Saarburg
 St. Lambertus in Halsenbach
 St. Lambertus (Hinterhausen), römisch-katholische Filialkirche des Ortsteils Hinterhausen der Stadt Gerolstein
 St. Lambertus (Lambertsberg)
 Lambertuskirche in Lantershofen
 St. Lambertus (Kirchdaun) in Bad Neuenahr-Ahrweiler
 St. Lambertus in Morshausen, (Filialkirche der Pfarrkirche Beulich, ebenfalls unter dem Patrozinium von St. Laurentius)
 St. Lambert in Niederfell
 St. Lambertus in Noviand
 St.-Lambertus-Kapelle (Seiwerath)
 St. Lambert (Spay)
 St. Lambertus (Steinborn) in Daun
 St. Lambertus (Willwerath) in Weinsheim (Eifel)
 St. Lamberti (Worms) (1689 zerstört), siehe Ludwigsplatz (Worms)#Verlorene Gebäude

Sachsen-Anhalt 
 St. Lambertus (Osterweddingen)
 St. Lamberti (Dahlenwarsleben)
 St. Lamberti (Querfurt)

Schleswig-Holstein 
 St. Lamberti in Mildstedt

Frankreich 
 St-Lambert (Lavannes), Département Marne

Niederlande 
 Lambertuskerk (Buren), Gelderland
 Lambertusbasilika (Hengelo)
 Sint-Lambertuskerk (Maastricht)
 Dorpskerk Oostvoorne
 Lambertuskerk (Raamsdonk)
 Lambertuskirche in Rosmalen
 St. Lambertus (Veghel)

Österreich 
Kärnten
 Filialkirche Buchholz in Treffen am Ossiacher See
 Filialkirche Hart (Feldkirchen in Kärnten)
 St. Lambert (Gurk)
 Pfarrkirche Pörtschach am Berg, Gemeinde Maria Saal
 Pfarrkirche St. Lambert in Radsberg (Gemeinde Ebenthal)
 Pfarrkirche Suetschach

Niederösterreich
 Stiftskirche Stift Altenburg
 Pfarrkirche Fallbach
 Heiligenberg-Kirche (Hautzendorf)
 Pfarrkirche Hautzendorf
 Pfarrkirche Bromberg
 Pfarrkirche Dobersberg
 Pfarrkirche Fallbach
 Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Ybbs

Oberösterreich
 Pfarrkirche Lambrechten
 Pfarrkirche Suben

Steiermark
 Stiftskirche St. Lambrecht
 Pfarrkirche Großlobming

Tirol
 Pfarrkirche hl. Lambert in Lans
 Pfarrkirche Steinberg am Rofan

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)